Evermore steht für:
 Evermore (Band), eine neuseeländisch-australische Pop-Rock-Band
 Evermore (Evermore-Album), Debütalbum der Band aus dem Jahr 2010
 Evermore, deutscher Titel Evermore – Die Unsterblichen, erstes Buch der Evermore-Serie von Alyson Noël aus dem Jahr 2009
 Evermore (Taylor-Swift-Album), neuntes Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin aus dem Jahr 2020

Evermore ist der Familienname folgender Personen:
 J. D. Evermore (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler